Markaj ist der Name von

 Denis Markaj (* 1991), Albanischer Fußballspieler
 Mario Markaj (* 1995) Albanischer Fußballspieler
 Markaj (Albanien) Region oder Ort in Albanien